Панін Петро Іванович (1721–1789) — граф, російський військовий діяч, брат Микити Івановича
 Панін Петро Іванович (1938–2011) — російський гітарист та композитор